Dedieu est un patronyme français, particulièrement fréquent dans l'Ariège.
 Bastien Dedieu (1989-) : joueur de rugby à XV international espagnol.
 Féréol Dedieu : corsetier du XIXe.
 Isabelle Dedieu : monteuse de cinéma française.
 Jean Dedieu (1646-1727) : sculpteur français.
 Jean-Pierre Dedieu (né en 1948): historien français
 Madeleine Dedieu-Peters (1889-1947) : compositrice française.
 Paul Dedieu (né en 1933) : ancien joueur de rugby français.
 Thierry Dedieu (né en 1955): illustrateur et auteur de littérature jeunesse
 Virginie Dedieu (né en 1979) : championne du monde de natation synchronisée.

Liens externes

 Article 

Patronyme français